American, eller Americans|Americans, kan syfta på:

 New York Americans – ett ishockeylag
 Rochester Americans – ett ishockeylag
 American Action – ett datorspelsbolag
 American Airlines – ett flygbolag
 The American – en film
 American Express – ett kreditkortsföretag
 American Motors Corporation – en biltillverkare
 Scientific American – en populärvetenskaplig tidskrift
 American Fur Company, ett pälshandelsföretag
 American blend – en tobaksblandning
 American Recordings – ett skivbolag
 American League – en basketliga

Se även 
 USS American – flera fartyg
 Amerika (olika betydelser) – flera
 Americana – flera
 Amerikansk – flera